Афаки́я (от греч. а — отрицательная частица и phakos — чечевица) — отсутствие хрусталика.

Этиология 
Результат оперативного вмешательства (например, удаления катаракты), тяжёлой , повреждения хрусталика глаза при проникающем ранении глазного яблока.
В редких случаях — врождённая аномалия развития.

Коррекция 
В результате афакии резко нарушается преломляющая сила (рефракция) глаза, снижается острота зрения и утрачивается способность аккомодации.

Возможна и хирургическая коррекция (но с большим риском)  — введение внутрь глаза прозрачной выпуклой линзы из пластмассы, заменяющей оптический эффект хрусталика.

Ссылки 

 Афакия (код МКБ10 H27.0). // Проект «Eyes for me».

Заболевания глаз